Orthodoxengesetz steht für:
 Äußere Rechtsverhältnisse der griechisch-orientalischen Kirche, österreichisches Bundesgesetz von 1967 (inoffiziell OrthodoxenG)
 Orientalisch-orthodoxes Kirchengesetz (OrientKG), österreichisches Bundesgesetz von 2003